Konishi è un cognome giapponese e può riferirsi a:

Katsuyuki Konishi, seiyuu
Yoshiteru Konishi, motociclista giapponese